Фимна ():

  (Тимна) — библейский персонаж, наложница Элифаза, мать Амалека.
 Фимна (; ) — один из старейшин Исава.
 Фимна () — библейский город Иудина колена в нагорной стране.

См. также 
 Тимна

Примечания